Parental peut désigner :
 parental, un terme relatif à la parentalité ;
 Parental, de son vrai nom Raphaël Besikian (1990-), un producteur français.